Ромашкино — село в Курманаевском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр муниципального сельского поселения «Ромашкинский сельсовет».

География 
Расположено на реке Бобровке (приток Бузулука), названной так, по-видимому, потому что в ней водились бобры. Расстояние по автотрассе до крупных городов: Оренбург — 298 км, Самара — 168 км, Бузулук — 60 км.

Этимология 
Существует две версии происхождения названия села. По одной из версий крестьян-переселенцев поразило обилие цветущих здесь ромашек. По другой, более вероятной версии, от основателя селения, человека, поставившего здесь первый дом, звавшегося Романом, отсюда — от уменьшительно-ласкательной формы имени — Ромашка, закрепилось наименование селения Ромашкино.

История 
 В Российской империи
Датой основания села считается 1790 год. Первопоселенцами его были крестьяне-переселенцы, главным образом, великоруссы (русские) из Рязанской, Орловской губерний, а также представители тюркского этноса — чуваши.

В 1836 году в селе был освящён открыт православный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а через несколько лет, по инициативе приходского священника Рождественского, открылась церковно-приходская школа.

По сведениям Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел 1859 года: «Самарской губернии, Бузулукского уезда, II-го cтана, Ромашкино — село казённое; при речке Бобровке; расстояние в верстах от уездного центра — 45, от становой квартиры — 55; число дворов — 51; число жителей муж. пола — 1042 чел., жен. пола — 1101 чел. Церковь православная — 1, ярмарка — 1, базар — 1».

 В СССР
В 1929 году, с началом коллективизации, в селе было организовано пять колхозов: «Красная Нива» — в Ореховке, «Пламя» — в Рязанке, «Горный» — в Орловке, «Нацмен» — в Чувашах, а на долинских хуторах — колхоз «Борец». В 1933 годe все пять мелких хозяйств объединились в колхоз «Гигант», который в 1934-м он распался на 4 колхоза. Через 20 лет — в 1954 году, по решению правительства, 4 колхоза слились в единое хозяйство — «Колхоз имени К. Е. Ворошилова».

Образование 
В селе осуществляет деятельность Ромашкинская средняя общеобразовательная школа.

Люди, связанные с селом 
 Андреев, Михаил Владимирович (1925—...?) — участник Великой Отечественной войны, награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». 
 Запольский, Николай Петрович (*1923—...?) — участник Великой Отечественной войны; кавалер военного ордена Красной Звезды (1943).
 Иванов, Андрей Данилович (1900-1972) - участник Великой Отечественной войны, награждён медалью  «За оборону Ленинграда».
Пудовкин, Михаил Васильевич (1929—1997) — Заслуженный лесовод России (1994); действительный член Географического общества АН СССР.
 Чурсин, Алексей Фёдорович (1915—2006) — военнослужащий, офицер Советской Армии — отец народной артистки СССР Людмилы Чурсиной (*1941).
 Ячевский, Макар Михайлович (...—...) — участник Первой мировой войны. Награждён Георгиевским крестом IV-й степени (1915).

Литература 
 Лойфман Н. Я., Попов С. Н. «Топонимические названия Оренбургской области». Оренбург: 1960.
 Смолицкая Г. П. «Занимательная топонимика». М.: «Просвещение», 1990.
 Чибилёв А. А. «Зелёная книга степного края». Оренбург: 1995.
 Тимофеев Н. И. «Хранят здесь тайны степи золотые». Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2009.
 Краеведческий атлас «Курманаевский район Оренбургской области». Оренбург: Печатный дом «Димур», 2007.

Примечания 

Населённые пункты Курманаевского района